Tietjens ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Tietjens (1894–1944), Psychologe, Buchautor und Gerechte unter den Völkern
 Joachim Tietjens (1852–1916), deutscher Bildhauer
 Maike Tietjens (* 1968), deutsche Sportwissenschaftlerin, Psychologin und Hochschullehrerin 
 Oskar Tietjens (1893–1971), deutscher Strömungsmechaniker
 Therese Tietjens (1831–1877), deutsche Opernsängerin

Siehe auch:
 Tietgens
 Tietjen